Casa Gispert Saüch – edificio di Rafael Masó i Valentí a Gerona in Catalogna, Spagna
 Jurij Sauch (1951-2021) – ex calciatore sovietico
 Monte Sauch – montagna nel distretto di Chamba, in India
 Roccolo del Sauch – Parco e opera artistica vegetale a Giovo, provincia autonoma di Trento